Трели може да се отнася за:

 Трилер – музикално понятие
 Трели – първото частно радио в Стара Загора